Марк Ма́гий Ма́ксим (; умер после 13 года) — римский военный и политический деятель.

Биография 
Максим происходил из всаднического рода. Из труда Филона Александрийского «Флакк» можно сделать вывод, что приблизительно в 4—8 годах Магий находился на посту префекта Египта. Второй раз Марк занимал должность префекта Египта в 12—13 годах. Кроме того, в неустановленном году Максим в качестве прокуратора управлял провинцией Ближняя Испания.

Примечания

Литература 
 Hanslik R.: Marcus Magius Maximus II 3. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 3, Stuttgart 1969, Sp. 882.
Родившиеся в I веке до н. э.
Магии
Проконсулы Ближней Испании
Префекты Египта
Умершие в I веке